Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Martina Navrátilová 2-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Steffi Graf (quarti di finale)
 Assente
 Martina Navrátilová (finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)

 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Nataša Zvereva (primo turno)
 Laura Gildemeister (semifinali)
 Naoko Sawamatsu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1991